ФК Астана () је казахстански фудбалски клуб из Нур Султана. Своје домаће утакмице игра на Астана Арени капацитета 30.000 места. Клуб има три титуле првака државе, а три пута је освајао Куп, а два пута Суперкуп Казахстана.

Клуб је основан 2008. године, спајањем два клуба из Алматија, Мегаспорта и Алма-атија. У почетку је носио назив Локомотива, да би 2011. променио име у ФК Астана.

Резултати у лиги

Успеси 
 Премијер лига Казахстана
 Првак (7): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022.
 Другопласирани (2): 2009, 2013.

 Куп Казахстана
 Освајач купа (3): 2010, 2012, 2016.
 Финалиста (1): 2015.

 Суперкуп Казахстана
 Освајач купа (4): 2011, 2015, 2018, 2019.
 Финалиста (3): 2013, 2016, 2017.

Астана у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

А